Памятники Душанбе — памятники монументального искусства в городе Душанбе, посвященные увековечиванию известных персоналий таджикской культуры и науки, исторических личностей, связанных с Таджикистаном.

Коротко о душанбинских памятниках 
Устоявшиеся в средние века традиции исламского общества в странах Средней Азии не позволяли развитие изобразительного и монументального искусства: исламская религия строго запрещала всякие изображения.

История установления скульптур и памятников в Таджикской ССР берёт своё начало после установления советской власти и образования Таджикской Автономной советской социалистической республики в 1924 году. Естественно, первыми скульпторами были представители русского искусства. В 1927 в Душанбе из Термеза была доставлена первая скульптура из бронзы (копия памятника В. И. Ленина возле Смольного института в г. Ленинграде). Памятник был установлен в центральном парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина в г. Душанбе. В последующие годы на основных площадях столицы начали устанавливать другие памятники и бюсты известных персоналий таджикской культуры и науки, исторических личностей и некоторых вождей и военных советской эпохи вроде Феликса Дзержинского, Иосифа Сталина, Чеслава Путовского и других. После приобретения независимости Республики Таджикистан многие памятники лидерам советской эпохи были демонтированы. Большое внимание стало уделяться героям истории и деятелям культуры таджикского народа таким как — Исмаил Самани, Фирдоуси, Рудаки и другим.

Перечень памятников 
 Памятники Душанбе:

Примечания

Литература 
 Салия Мамаджанова, Рустам Мукимов. Архитектура и градостроительство Душанбе (история, теория и практика). — Душанбе, 2008, с. 277 — 293

Ссылки 

   на Официальный сайт м. Душанбе
 [bse.sci-lib.com/article035220.html Душанбе в БСЭ]